Биньзыонг:

 Биньзыонг — провинция в южной части Вьетнама.
 Биньзыонг — вьетнамский футбольный клуб.